financiële zekerheid, zie: onderpand
Sociale zekerheid
Verzekering
Veiligheid
Zekering:
Elektrische zekering: smeltveiligheid
In de klimsport: zekering (klimsport)